Список российских профессиональных хоккейных клубов состоит из команд Континентальной хоккейной лиги, ВХЛ-Кубка Шёлкового пути, Первенства Высшей хоккейной лиги, Молодёжной хоккейной лиги и Национальной молодёжной хоккейной лиги.

__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Х

Ц

Ч

Ю 

Россия
Списки:Спорт в России